Кубок Футбольної ліги 2004–2005 — 45-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул втретє у своїй історії здобуло Челсі.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 вересня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2004

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 жовтня 2004

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2004

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 2004

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 2004

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/25 січня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/26 січня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  

2004–2005
2004 у футболі
2005 у футболі
2004 в англійському спорті
2005 в англійському спорті